Die Saison 2004/05 war die 2. Spielzeit der von der FIBA Europa ausgetragenen EuroChallenge und die letzte unter dem Namen Europe League. 

Den Titel gewann erstmals Dynamo St. Petersburg aus Russland.

Modus 
Das Turnier begann mit einer Gruppenphase aus zwei Gruppen mit je acht Mannschaften und zwei Gruppen mit je sieben Mannschaften. Die besten vier jeder Gruppe erreichten das Achtelfinale, gefolgt vom Viertelfinale. Beide Runden wurden in einer best of three Serie gespielt. Die beiden Halbfinals, das Spiel um Platz 3, sowie das Finale fanden im Rahmen eines Final Four Turniers statt.

Teilnehmer 
An der FIBA Europe League 2004/05 nahmen 30 Mannschaften teil.

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D 

* KK Lavovi zog sich nach sieben absolvierten Spielen aus dem Wettbewerb zurück.

Achtelfinale 
Das Achtelfinale wurde in einer best-of-three Serie gespielt.

Viertelfinale 
Das Viertelfinale wurde ebenfalls in einer best-of-three Serie gespielt.

Final Four 

Das Final Four fand vom 27. bis zum 28. April 2005 in der Abdi İpekçi Arena in Istanbul statt.

Final Four MVP 
 / Kelly McCarty (Dynamo St. Petersburg)

Weblinks 

 FIBA Europe League Men 2005 – Übersichtsseite dieses Wettbewerbs auf den Webseiten der FIBA Europa ()

Einzelnachweise 

2004
Basketballsaison 2004/05